Ville Varakas (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il a représenté la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || HIFK || SM-liiga ||12 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || HIFK || SM-liiga ||16 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Pelicans Lahti || SM-liiga ||27 ||1 ||2 ||3 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HC Znojemští Orli || Extraliga ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || HIFK || SM-liiga ||14 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Sport Vaasa || Mestis ||44 ||3 ||12 ||15 ||70 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || KalPa Kuopio || SM-liiga ||55 ||3 ||7 ||10 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || KalPa Kuopio || SM-liiga ||58 ||2 ||13 ||15 ||67 ||12 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2009-2010 || KalPa Kuopio || SM-liiga ||58 ||5 ||5 ||10 ||90 ||12 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 60|| 5|| 26|| 31|| 75|| 17|| 0|| 6|| 6|| 66
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 58|| 8|| 21|| 29|| 79|| 16|| 0|| 5|| 5|| 16
|-
|2012-2013 || HIFK || SM-liiga || 46|| 6|| 19|| 25|| 44|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || Växjö Lakers HC || SHL || 54|| 2|| 11|| 13|| 67|| 12|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL || 53 || 1 || 6 || 7 || 36 || 18 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 2015-2016 || Växjö Lakers HC || SHL || 51 || 1 || 13 || 14 || 34 || 13 || 0 || 2 || 2 || 22
|-
| 2016-2017 || Djurgårdens Hockey || SHL || 41 ||0||5 || 5|| 32|| 3|| 0|| 2||2 || 0
|-
|2017-2018 || HIFK || Liiga || 42 || 1|| 12|| 13|| 49|| 14|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
|2018-2019 || HIFK || Liiga || 60 || 3|| 17|| 20|| 38|| 13|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
|2019-2020 || HIFK || Liiga ||53 ||4 ||15 ||19 ||53 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || HIFK || Liiga ||47 ||3 ||4 ||7 ||18 ||8 ||1 ||1 ||2 ||4

Notes et références 

Naissance en février 1984
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Espoo Blues
Joueur du HC Znojemští Orli
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Sport Vaasa
Naissance à Helsinki
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)